Hliðskjálf – w mitologii nordyckiej tron boga Odyna.
 Hliðskjálf – płyta norweskiego blackmetalowego zespołu Burzum.